Campos kan som auktorsförkortning betyda:

 Diógenes de Almeida Campos
 Leandro A. Campos

Robotskapade auktorsförkortningar